Javier Esparza puede referirse a:

 José Javier Esparza Abaurrea (1970-) político de Unión del Pueblo Navarro.
 Javier Esparza Estaun (1964-) físico teórico español residente en Alemania.
 José Javier Esparza Rodríguez, neurocirujano infantil español.
 José Javier Esparza, periodista y escritor español.